Droga magistralna A12 – droga magistralna na Litwie kontynuująca bieg łotewskiej drogi magistralnej A8 z Rygi przez Janiszki, Szawle, Kielmy, Taurogi do granicy litewsko-rosyjskiej, gdzie przechodzi w drogę A216 prowadzącej w kierunku Kaliningradu
 Droga magistralna A12 – łotewska droga magistralna długości 166,20 km